У́лица Сави́цкого — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Савицкого — улица в Волгограде.
 Улица Савицкого — улица в Пензе.

Украина 
 Улица Савицкого — улица в Донецке.
 Улица Савицкого — улица в городе Кривой Рог.